Roggenburg ist der Name...

von Orten
 Gemeinde Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm, Bayern, Deutschland, siehe Roggenburg (Bayern)
 Gemeinde Roggenburg im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz, siehe Roggenburg BL

eines Klosters:
 Kloster Roggenburg in Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm

einer Insel:
 Insel Roggenburg im Lauerzersee im Kanton Schwyz, Schweiz, siehe Roggenburg (Insel)

Siehe auch:
 Roggenberg